Slovenië
Leskovec (Celje), een plaats in de Sloveense gemeente Celje
Leskovec (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
Leskovec (Novo mesto), een plaats in de Sloveense gemeente Novo mesto
Leskovec (Slovenska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenska Bistrica
Leskovec pri Krškem, een plaats in de Sloveense gemeente Krško
Leskovec v Podborštu, een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica
Tsjechië
Leskovec (Vsetín), een Tsjechische gemeente in het district Vsetín